Орнан () — французская коммуна, расположенная в департаменте Ду региона Франш-Конте. Известна благодаря картинам родившегося здесь в 1819 году живописца Гюстава Курбе и проведению чемпионата мира по MTB-марафону в 2012 году.

География 
Орнан находится в слепой  реки , на пути бывшей автомагистрали . Относительно других крупных населённых пунктов, Орнан расположен в 25 км к юго-востоку от Безансона, в 29 км к востоку от , в 35 км к северо-западу от Понтарлье, в 37 км к северо-востоку от , в 42 км к юго-западу от .

Управление

Демография 

График изменения населения в 1793—1999 годах

Экономика 
 завод компании Alstom;
 упаковочный завод;
 механическая трикотажная фабрика;
 мастерские механики и резки;
 торговая марка дома  () была основана в Орнане.

Орнан в искусстве 
Художник Гюстав Курбе посвятил своему родному городу много произведений, наиболее известным из которых является картина «Похороны в Орнане».

Города-побратимы 
  Хюфинген (Германия) с 1978 года
   (Швейцария) с 1982 года
   (Канада) с 2001 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Коммуны департамента Ду